

Geografia

Germania 
 Wittnau – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Wittnau – comune nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)